Westeind (Midden-Groningen), een buurtschap in de gemeente Midden-Groningen in de Nederlandse provincie Groningen
 Westeind (Nieuwolda), een voormalige buurtschap in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen
 Westeind (Nieuw-Scheemda), een voormalige buurtschap in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen
 Westeind (Westerwolde), een buurtschap in de gemeente Westerwolde in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen
 Westeind (Papendrecht), buurtschap in de Nederlandse gemeente Papendrecht
 Westend (Friesland), buurtschap in de Nederlandse gemeente De Friese Meren

Zie ook
Westeinde (doorverwijspagina)